2927 Alamosa
 Alamosa East
 Condado de Alamosa
 Rio Alamosa
 Alamosa (Colorado)

Desambiguação